Camaləddin Əliyev – ex calciatore azero
 Elvin Əliyev – calciatore azero
 Hacı Əliyev – lottatore azero
 Heydər Əliyev – politico e statista azero
 Həsən Əliyev – lottatore azero
 İlham Əliyev – politico e militare azero
 Mahir Əliyev – ex calciatore azero
 Mikayıl Əliyev – ex taekwondoka azero
 Nazim Əliyev – ex calciatore azero
 Sakit Əliyev – calciatore azero
 Samir Əliyev – ex calciatore azero
 Şəhriyar Əliyev – calciatore azera
 Rauf Əliyev – calciatore azero

Pagine correlate
Aliyev